Aèrop fou un germà de Perdicas I de Macedònia, fundador de la dinastia temènida (vers 700 aC)
 Aèrop I, rei de Macedònia (602 aC-576 aC)
 Aèrop II, rei de Macedònia vers 399-393 aC